Slamdance ist

 Eine Unterart des Tanzstils Pogo, siehe Pogo#Slamdance
 Ein Filmfestival in Utah, siehe Slamdance Film Festival